Archegosauridae — родина темноспондилів-стереоспондиломорф із пермського періоду (бл. 297-252 млн років тому). Це були прісноводні рибоїдні тварини зі щелепами схожими гавіалові, що могло посприяи початковому віднесенню в 19 столітті Архегозавра - тиипового роду родини - до рептилій, але також особливостями фізіології (зокрема, вірогідно, збереженням помітної ролі зябер у диханні) характерними для риб.

Філогенія 

Нижче наведено кладограму Yates and Warren (2000):

Примітки 

Темноспондили
Вимерлі земноводні